Stading steht für:

 Francisca Stading (1763–1836), deutsche Opernsängerin 
 Stading (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Städing